Mesobatrachia (Oudgrieks μέσος (mésos, "midden") + batrachia ("kikkers")) zijn een onderorde van de kikkers. De andere twee onderorden zijn de primitievere Archaeobatrachia en de juist verder ontwikkelde Neobatrachia, waartoe de meeste soorten kikvorsachtigen behoren.

De wetenschappelijke naam van de groep werd voor het eerst voorgesteld door Raymond Ferdinand Laurent in 1980. Er zijn zes families, twintig geslachten en ongeveer 170 verschillende soorten, de Neobatrachia heeft ter vergelijking ongeveer 6600 soorten. De Mesobatrachia telt ongeveer 25 soorten.

Families
De volgende lijst met de bijhorende families voor Mesobatrachia en cladogram zijn gebaseerd op Frost et al. (2006), Heinicke et al. (2009) en Pyron en Wiens (2011).
 Familie: Megophryidae 
 Familie: Pelobatidae (Knoflookpadden)
 Familie: Pelodytidae 
 Familie: Pipidae (Tongloze kikkers)
 Familie: Rhinophrynidae (Mexicaanse gravende kikkers)
 Familie: Scaphiopodidae (Woelpadden)

Uitgestorven families
De volgende familie behoort nog steeds bij de Mesobatrachia, die tot 2014 onder de clade Pipoidea stond, omdat deze veel gemeenschappelijke kenmerken bezit als de levende families Pipidae en Rhinophrynidae. Echter is deze clade door Frost (2006) en Vitt & Caldwell (2014) hernoemd naar Xenoanura.
 Familie: Palaeobatrachidae†
 Familie: 'Pipids'†

Er is nog geen wetenschappelijke naam voor een van de uitgestorven families, die hierdoor voorlopig wordt aangeduid met 'Pipids', Engels voor Pipa-achtigen. De volgende uitgestorven geslachten en soorten behoren tot de 'Pipids'; Thoraciliacus†, Nevobatrachus†, Saltenia† en Eoxenopoides†. In 2008 voegde Cannatella het uitgestorven geslacht Shomronella† bij deze familie.

Cladogram
De volgende cladogram weergeeft de indeling van de 3 onderordes van de kikkers. Archaeobatrachia wordt weergeven met A; Mesobatrachia wordt weergeven als M. Neobatrachia wordt opgesplitst in 2 clades; Hyloidea en Ranoidea, die samen 9 superfamilies en 48 families bevatten.

Externe links
  Britannica - Anura - Classification

Bronvermelding

Kikkers